Чащиха — название населённых пунктов в России:

 Чащиха — деревня в Ковернинском районе Нижегородской области.
 Чащиха — село в Краснобаковском районе Нижегородской области.
 Чащиха — река в Горноуральском городском округе Свердловской области.